Хиндельбанк () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Бургдорф. Население составляет 1942 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0409.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница